Standon est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, village du Hampshire
Standon, village du Hertfordshire
, village du Staffordshire
, hameau du Hertfordshire

Saint-Léon-de-Standon, municipalité de Chaudière-Appalaches
Canton de Standon, ancien canton de Les Etchemins

Voir aussi

Homonymie de toponyme